

Власіха — річка в Алтайському краї, ліва притока Барнаулки (басейн Обі)
 Власіха — село, Барнаульський міський округ, Алтайський край
 Власіха — селище, Барнаульський міський округ, Алтайський край